Ferrante I Gonzaga (1507-1557) — conde de Guastalla de 1539 a 1557
 Ferrante II Gonzaga (1563-1621) — duque de Guastalla de 1575 a 1621
 Ferrante III Gonzaga (1618-1678) — duque de Guastalla de 1632 a 1678
 António Ferrante Gonzaga (1687-1729) — duque de Guastalla de 1714 a 1729

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história